

Sigle 
Self-Levelling Concrete  – calcestruzzo autolivellante
Siluro a lenta corsa  – sommergibile tascabile noto anche come "maiale"
Sindacato lavoratori della comunicazione  – sindacato italiano
Sport Leicht Coupé  – variante coupé della Mercedes-Benz R107
Stanford Linear Collider  – acceleratore lineare di particelle dello Stanford Linear Accelerator Center
 Stato limite di prevenzione del collasso
 Suspended Looping Coaster  – ottovolante della Vekoma
Stress lavoro-correlato  – stress dovuto al lavoro definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore (National Institute for Occupational Safety and Heath – 1999).

Codici 
 SLC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Salt Lake City, Stati Uniti
 slc – codice ISO 639-3 della lingua saliba